FHF est un sigle qui peut désigner :
 Fédération hospitalière de France, une association qui réunit la plupart des établissements publics de santé et des établissements publics médico-sociaux de France ;
 Fédération haïtienne de football, une association regroupant les clubs de football d'Haïti et organisant les compétitions nationales et les matchs internationaux de la sélection d'Haïti.